Cet article relate le parcours de l'Équipe de Suède de handball masculin lors du Championnat du monde 2015 organisé au Qatar du 16 janvier au . Il s'agit de la  de la Suède aux Championnats du monde.

Deuxième du Groupe B, la Suède est qualifiée pour les huitièmes de finale.

Qualification

Matchs de préparation

Effectif pour la compétition

Résultats

Phase de groupe (Groupe A) 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Phase finale

Huitièmes de finale 

 Feuille de match

Statistiques

Buteurs

Gardiens de buts

Références

Navigation

Liens internes 
 Équipe de Suède masculine de handball
 Championnat du monde masculin de handball 2015

monde 2015
Suède
Sport en Suède en 2015